Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її перемогла Ана Іванович у другому колі.

Сара Еррані виграла титул, у фіналі перемігши Барбора Заглавова-Стрицова з рахунком 6–0, 6–2.

Вперше в історії турнірів WTA і ATP всі сіяні гравці програли у своєму першому матчі.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Dubai Tennis Championships 2016
Dubai Tennis Championships